Termenul „Awu” se poate referi la:

Abeokuta Women's Union o organizație de femei din Nigeria
Australian Workers' Union 
Sylt Air, ICAO-Code o asociație  germană de aviație
Mount Awu, un vulcanvulcan din Indonezia